Balázs Klára
 Balázs Klára (1936) formatervező, textilművész
 Balázs Klára (1940) kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnök
Balázs Klári
 Balázs Klári (1952) énekesnő